Apolo puede hacer referencia a:

 Apolo (nombre), nombre de pila masculino de origen griego.

Asimismo, en astronáutica, puede referirse a:

 El Programa Apolo, programa espacial de la NASA para enviar al hombre a la Luna.
 La nave Apolo, utilizada para llevar a cabo tal misión.

También, en astronomía, puede hacer referencia a:
 El asteroide (1862) Apolo, que da nombre a un grupo de asteroides.
 Un asteroide Apolo, cada uno de los asteroides de ese grupo.

Asimismo, en geografía, puede referirse a:
 Apolo (Bolivia), capital de la provincia Franz Tamayo, en el centro norte del departamento de La Paz (Bolivia).
 Apolo (Cuba), municipio de la provincia de Matanzas (Cuba).

También, en música, puede hacer referencia a:

 El joven Apolo, composición musical de Benjamin Britten.
 Apolo (composición), composición musical del DJ internacional Hardwell.

Asimismo, puede referirse a los siguientes personajes ficticios:
 Apolo (Saint Seiya), dios que aparece en la quinta película de Saint Seiya.
 Apolo (DC Comics), dios de DC Comics enemigo de Mujer Maravilla, basado en la deidad de la mitología griega del mismo nombre.
 Apollo (Marvel Comics), dios y personaje de Marvel Comics basado en la deidad de la mitología griega.

Además, puede hacer referencia a:
 El dios Apolo de la mitología griega y romana.
 Apolo (Stargate), un crucero de batalla que aparece en la serie de televisión de ciencia ficción Stargate Atlantis.
 La mariposa apolo (Parnassius apollo).
 Apolo Films, empresa española de animación.
 Apolo (revista literaria), revista literaria uruguaya dirigida por Manuel Pérez y Curis.
 Apolos (personaje bíblico), uno de los compañeros de Pablo de Tarso.